Louis Vulliemin (1797-1879), pasteur, professeur, historien et journaliste politique suisse ;
 Berthe Vulliemin (1894-1970), écrivaine, journaliste et traductrice suisse.